Arslanoğlu est un patronyme turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
arslan est un substantif turc qui signifie « lion » (comme Aslan).

Arslan, comme Aslan, est également un prénom masculin et un nom de famille turc. Par métaphore, le mot signifie « homme courageux et vaillant ».

Arslanoğlu est composé de arslan et du suffixe à valeur patronymique turc  qui signifie « fils de », accusatif du mot oğul qui signifie « fils ». Arslanoğlu signifie donc « fils de Arslan » ou « fils du lion » ou « fils de l’homme courageux ».

Patronyme 

  (1959-), écrivain et romancier turc.

Voir aussi 
 , patronyme turc de même sens que Arslanoğlu.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc